Фредди «Фред» Бойд (; родился 13 июня 1950 года, Бейкерсфилд, штат Калифорния) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего и атакующего защитника. Учился в университете штата Орегон, в 1972 году был выбран на драфте НБА под 5-м номером командой «Филадельфия-76». Позже выступал за команду «Нью-Орлеан Джаз». Всего в НБА провёл 6 сезонов. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1973). Всего за карьеру в НБА сыграл 327 игр, в которых набрал 2784 очка (в среднем 8,5 за игру), сделал 533 подбора, 986 передач, 184 перехвата и 29 блокшотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Нью-Орлеан Джаз»